O Liga Insular de São Nicolau é o principal torneio de futebol na ilha de São Nicolau de Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN).

Temporada atual
A edição de 2016-17 é composta por 7 clubes e serão disputadas 14 rodadas, em turno e returno, como na edição anterior.

Clubes
Futebol Clube Ultramarina [Tarrafal]
Sport Clube Atlético  [Ribeira Brava]
Futebol Clube Talho 
AJAT’SN  [Tarrafal]
FC Belo Horizonte  [Juncalinho]
Desportivo Ribeira Brava 
Futebol Clube Praia Branca 
Académica de Preguiça

O início
Essa fase refere-se às competições que antecederam o Campeonato Insular do São Nicolau

Títulos
1981: SC Atllético
1983: SC Atlético
1984: Não houve
1985: Desportivo Ribeira Brava
1986 : Não houve
1987 : SC Atlético
1988-1990: Não houve
1991 : SC Atlético
1992 : Não houve
1993/94 : SC Atlético
1994/95 : SC Atlético
1995/96 : FC Ultramarina
1996/97 : não houve
1997/98 : não houve
1998/99 : FC Ultramarina
1999/00 : SC Atlético
2000/01 : FC Ultramarina
2001/02 : SC Atlético
2002/03 : FC Ultramarina
2003/04 : FC Ultramarina
2004/05 : Desportivo Ribeira Brava
2005/06 : FC Ultramarina
2006/07 : FC Ultramarina
2007/08 : Desportivo Ribeira Brava
2008/09 : FC Ultramarina
2009/10 : Desportivo Ribeira Brava
2010/11 : FC Ultramarina
2011/12 : SC Atlético
2012/13 : FC Ultramarina
2013/14: : SC Atlético
2014/15 : FC Ultramarina
2015/16 : SC Atlético
2016–17 : FC Ultramarina
2017-18: FC Belo Horizonte
2018-19: FC Ultramarina de Tarrafal

Titulos por clube

Titulos por concelho

Ver tamběm
Taça de São Nicolau
Super Taça de São Nicolau
Torneio de Abertura de São Nicolau

Notas

Ligação externa
Liga Insular de São Nicolau

Futebol de Cabo Verde